Hong Jeong-Ho (Jeju, 12 de agosto de 1989) é um futebolista profissional sul-coreano, atua como zagueiro, atualmente defende o FC Augsburg.

Carreira 
Hong Jeong-Ho representou a Seleção Sul-Coreana de Futebol na Copa da Ásia de 2011 e na Copa do Mundo de 2014.

Ligações externas
Perfil no Soccerway

Futebolistas da Coreia do Sul
Futebolistas do FC Augsburg
Naturais de Jeju
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2014
Jogadores da Seleção Sul-Coreana de Futebol
Futebolistas da Copa da Ásia de 2011